

Sigle 
 TeleNordest  – televisione locale di Rubano (Veneto)

Codici 
 TNE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Tanegashima (Giappone)